Maserati Ghibli (1967-1973), een auto van Maserati
 Maserati Ghibli (1992-1997), een auto van Maserati
 Maserati Ghibli (2013), een auto van Maserati